Райан Яслам (, полное имя Райан Яслам Мохаммед Абудан аль-Джабери; ) — эмиратский футболист, центральный полузащитник футбольного клуба «Шарджа» и игрок национальной сборной ОАЭ по футболу.

Клубная карьера 
Райан Яслам начал свою карьеру в футбольном клубе «Аль-Айн» и выступает за команду с 1 июля 2015 года.

Международная карьера 
Яслам дебютировал за сборную Объединённых Арабских Эмиратов 17 декабря 2017 года в товарищеском матче против Ирака.

Примечания 

Футболисты ОАЭ
Игроки сборной ОАЭ по футболу
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Шарджа»